Kumba (stad)
 een geslacht vissen
 een West-Afrikaanse voornaam, zoals bij de voormalige president van Guinée-Bissau Kumba Ialá